Termín maneater (lidožrout) může znamenat:

Maneater (píseň Hall & Oates)  – skladba od Hall & Oates
Maneater (píseň, Nelly Furtado) – skladba od Nelly Furtado